Melbourne Summer Set 1 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2022 z cyklu Melbourne Summer Set rozgrywany w dniach 4–9 stycznia 2022 roku w Melbourne na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 239 477 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Australii